Tanzwut () — немецкая группа, играющая в стилях индастриал-метал и средневековый метал.

История 
Группа была сформирована в 1998 году участниками группы Corvus Corax. Особенностью группы является то, что используются, помимо стандартных электрогитар и барабанов, также и весьма необычные для подобной музыки волынки, причём изготавливает их один из участников группы.

Группа принимает довольно активное участие в жизни немецкой рок-тусовки. Участники коллектива сотрудничают с Rammstein, S-Bahn!, сделали два совместных шоу с Megaherz, в свой третий альбом включили кавер-версию на песню Die Ärzte «Bitte, bitte». С Umbra et Imago записали песню «Weinst Du» и провели совместное турне по Европе, имевшее грандиозный успех.

В новорожденный коллектив вошли Teufel (вокал), Brandan (волынка, гитара), Castus (лира, волынка, ударные, вокал, шалмайн, драмшайт), Wim и Koll.A. (волынки, свирели, дудки). Одним из ведущих инструментов в «Tanzwut» стали волынки, изготовлением которых, кстати, занимался один из участников проекта. Кроме этого были использованы такие экзотические вещи как шалмайн и драмшайт.

В 1999 году Tanzwut записали свой дебютный диск с одноименным названием. В 2000 году вышел второй альбом, Labyrinth der Sinne.

Третий альбом группы, Ihr wolltet Spass записанный с тем же продюсером, что и «Лабиринт», появился на прилавках музыкальных магазинов в апреле 2003 года. Незадолго до этого в группе сменился гитарист.

В ноябре 2004 года вышел в свет «Tanzwut — Live», двойной концертный альбом, содержащий 120 минут записи концертного выступления и более часа различных бонус-материалов.

В 2006 году группа выпустила свой четвёртый альбом — Schattenreiter.

16 сентября 2011 года вышел альбом Weiße Nächte.

В марте 2013 года на официальной странице группы в Facebook было объявлена дата выхода нового альбома «Höllenfahrt». Альбом выйдет 6 сентября 2013 года, а тур в его поддержку музыканты начнут с концертов в России в октябре этого же года.

В июне 2013 года музыканты приняли участие во втором рок-фестивале «Остров» в городе Архангельске.

19 июля 2013 года вышел клип на первый сингл с грядущего альбома «Höllenfahrt», «Das Gerücht»

Состав 
  — вокал, волынка (с 1998 г.)
 René — гитара (c 2013 г.)
 Der Zwilling — бас, волынка (c 2010 г.)
 Shumon — ударные (с 2011 г.)
 Pyro — волынка, шалмей (c 2012 г.)
 Bruder Schlaf - волынка, шалмей (с 2012 г.)
 Alexius - клавишные, программирование (с 2018 г.)

Бывшие участники 

 Wim — бас, волынка, программирование (1998—2010)
 Castus — волынка, шалмей (1998—2005)
 Norri — ударные (Норберт Дрешер, экс-Depressive Age, 2000—2010)
 Hatz — клавишные, драм-машина (2003—2010)
 Patrick der Kalauer — гитара, дудка (2002—2009)
 Koll.A — волынка, шалмей (1998—2005)
 Brandan — гитара, дудка (1998—2002)
 Tec — клавишные, программирование (1998—2002)
 Gast — драм-машина, синтезатор (2011)
 Ardor — волынка, шалмей (2005—2010;2010—2012)
 Martin Ukrasvan — гитара, давул (2009-2013)
 Oually — драм-машина, клавишные (2012-2016)
 Thrymr — волынка, шалмей (2010-2016)
 Liam El Gigante - клавишные, волынка (2016–2018)

Дискография

Студийные альбомы 
  — Tanzwut
  — Labyrinth der Sinne
  — Ihr Wolltet Spaß
  — Schattenreiter
  — Morus et Diabolus (полностью акустический альбом)
  — Weiße Nächte
  — Höllenfahrt
  — Eselsmesse
 2015 — Freitag der 13
 2016 — Schreib es mit Blut
2019 — Seemannsgarn
2021 — Die Tanzwut kehrt zurück

Концертный альбом 
  — Tanzwut - Live (выступление в Мюнхене 8 мая 2004 года)

Синглы 
  Tanzwut (сингл Corvus Corax, отправная точка создания Tanzwut)
  Exkremento / Tanzwut (Remix) (10" Vinyl)
  Augen zu
  Weinst Du? (feat. Umbra et Imago)
  Verrückt
  Tanzwut
  Bitte bitte
  Götterfunken
  Eiserne Hochzeit (Eisern Union)
  Feuer und Licht (feat. Umbra et Imago)
  Nein nein (Promo)
  Hymnus Cantica (feat. Corvus Corax)
  Immer noch wach (feat. Schandmaul)
  Das Gerücht
 2013 Der Himmel brennt

Видеоклипы 

 1999 — Augen zu
2003 — Meer
2003 — Nein Nein
2004 — Bitte Bitte
2011 — Weiße Nächte
2012 — Rückgratreißer
2013 — Das Gerücht 
2003 — Der Himmel brennt
2014 — Unsere Nacht
2014 — Der Eselskönig
2015 — Freitag der 13.
2015 — Brüder im Geiste
2016 — Schreib es mit Blut
2016 — Stille Wasser
2019 — Gib mir noch ein Glas mit Kärbholz
2019 — Seemannsgarn
2021 — Die Tanzwut kehrt zurück
2021 — Narziss 
2021 — Bis zum Meer 
2022 — Lugner

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Тексты песен
 Tanzwut на Myspace
 
 О Tanzwut на GermanRock.ru

Индастриал-группы Германии
Исполнители EMI Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году